X5 steht für:
 Beijing X5, chinesisches Automobil
 BMW X5, deutsches Automobil
 Changan Oshan X5, chinesisches Automobil
 Dongfeng Fengxing Joyear X5, chinesisches Automobil
 Hanteng X5, chinesisches Automobil
 Landwind X5, chinesisches Automobil
 Rely X5, chinesisches Automobil von Chery Automobile
 Zotye Domy X5, chinesisches Automobil von Zotye International
 SJ X5, schwedische Triebwagenzüge der Statens Järnvägar
 X5 Retail Group, größtes russisches Einzelhandelsunternehmen
 General Imaging GE X5, Fotoapparat von General Imaging
 Korg X5, japanischer Synthesizer von KORG
 Afrique Airlines (IATA-Code), ehemalige beninische Fluggesellschaft

X-5 steht für:
 Bell X-5, US-amerikanisches Experimentalflugzeug
 Pentax X-5, japanische Kamera von Pentax

Siehe auch:
 5X

X5